Алексе́й Оле́гович Степа́нов (), более известный как Seemee, — российский хип-хоп-исполнитель, участник музыкального объединения Melon Music.

Карьера и отзывы 
19 апреля 2019 года выпустил дебютный долгоиграющий альбом Scum Off the Pot совместно с Mayot. В альбоме приняли участие такие исполнители как 163onmyneck, OG Buda и Маленький ярче. Выпуск альбома ознаменовал запуск лейбла CPlus.

31 июля 2020 года выпустил совместный с Yungway мини-альбом Magic состоящий из шести композиций. В одной из песен принял участие Mayot.

4 сентября 2020 года выпустил свой первый громкий сингл «Голодный пёс» при участии Soda Luv. Широкая аудитория не замечала песню несколько месяцев пока в начале в 2021 года не появился связанный с ней тренд в TikTok. После этого трек начал набирать популярность и позже долгое время держался на высших позициях чартов стриминговых сервисов. В конце 2021 года ВКонтакте включила композицию в топ-30 популярнейших треков социальной сети за год, заняв 25 место. Также портал The Flow поставил сингл на 19 место 50 лучших песен 2021 года.

25 июня 2021 года выпустил альбом Txc. Название релиза отсылает к слову «toxic», что было выбрано неслучайно — настроение песен получилось токсичным и такими же вышли инструменталы. Журнал Афиша называет релиз «не просто пластинкой, а целой вселенной со своими героями». В качестве приглашённых приняли участие такие исполнители как Mayot, Bushido Zho, Lovv66, 163onmyneck, Scally Milano, OG Buda, Soda Luv, Yungway, Пика, The Chemodan и Brick Bazuka. По итогам 2021 портал Rap.ru включил альбом в двадцатку лучших альбомов года — релиз разместился на 15 месте.

24 июня 2022 года была выпущена вторая часть совместного с Mayot альбома Scum Off the Pot — Scum Off the Pot 2. Пластинка имеет 24 трека с гостевыми частями Сидоджи Дубоshit, OG Buda, Hood Rich Luka, 163onmyneck, Scally Milano, Bushido Zho и Маленького ярче. Rap.ru пишет об альбоме: «Вторая часть — продолжение первого альбома дуэта. И если во время записи первого, они были ещё совсем молоды и неизвестны, то сейчас их имена на слуху. И это сказывается и на эволюции их звучания». Интернет-СМИ SRSLY комментирует релиз так: «Scum Off The Pot 2 — демонстрация того, как артисты изменились за последние пару лет. Сейчас они смело берутся за разные и часто новые для себя флоу. В каких-то треках это почти по-олдскульному качово, в каких-то — пугающе и свирепо».

Дискография

Альбомы

Синглы

Участие в альбомах других исполнителей

Видеография — клипы

Личные

Участие

Примечания

Комментарии

Источники 

Рэперы России
Рэперы по алфавиту
Рэперы, известные под псевдонимами
Участники Melon Music